Шварцах:

 Шварцах (Нижняя Бавария) — коммуна в Германии.
 Шварцах (Оденвальд) — коммуна в Германии.
 Шварцах-на-Майне — коммуна в Германии.
 Шварцах-Наббург — коммуна в Германии.
 Шварцах (Понгау) — коммуна в Австрии.
 Шварцах (Форарльберг) — коммуна в Австрии.

 Шварцах (приток Майна)
 Шварцах (приток Редница)
 Шварцах (приток Шуссена)